Группово́е изнаси́лование — совершение сексуальных действий насильственного характера группой людей над одной жертвой, распространённое в бо́льшей части мира. В групповом изнасиловании участвуют от двух и более правонарушителей (чаще всего насильников трое).

Согласно исследованиям, в развитых индустриальных обществах доля групповых изнасилований доходит до 70 % (по другим данным, до 20 %).

См. также 
 Сексуальное домогательство
 Тахарруш

Примечания 

 
Групповой секс